Fuglekonge har flere betydninger:

 Fuglekonge – en fugl
 Fuglekonger – en familie af fugle
 Fuglekonge (titel) – en titel inden for fugleskydning.